Begin Again – singolo di Taylor Swift del 2012
 Begin Again – traccia dell'album Breakthrough di Colbie Caillat del 2009
 Begin Again – album di Norah Jones del 2019
 Tutto può cambiare (Begin Again) – film del 2013 diretto da John Carney